Лицей Сисовата () — средняя общеобразовательная школа в Пномпене, Камбоджа. Основана в 1873 года как колледж, в 1933 году преобразована в лицей. Названа в честь короля Сисовата I.

История 

Школа была открыта в 1973 году по инициативе Франсуа Фонтена. Первоначальное название — Школа протектората (); в 1883 году школа была переименована в Колледж Протектората (), в 1905 году — в Колледж Сисовата () — в честь короля Камбоджи Сисовата I. Во времена французского протектората учащихся готовили к службе в колониальной администрации, судах и органах местного самоуправления. В это время среди учащихся преобладали дети из семей вьетнамских иммигрантов. 

В 1933 году колледж был преобразован в Лицей Сисовата (). Первый камбоджийский студент получил степень бакалавриата в 1939 году, всего к 1954 году стало бакалаврами 144 камбоджийца. Согласно приказу министерства образования С 1967 года обучение в лицее (как и в остальных образовательных учреждениях страны) было полностью переведено на кхмерский язык.

В годы правления генерала Лон Нола школа дважды меняла название: после провозглашения Кхмерской Республики в 1970 году она была переименована в Лицей 9 октября (), а с 1974 году — в Среднюю школу Пномдаунпень (). После прихода к власти Красных Кхмеров в 1975 году школа была закрыта и переоборудована под армейский склад. Весь персонал, преподаватели и учащиеся были отправлены в трудовые коммуны, где погибали от болезней, голода и непосильного труда. Некоторые из них становились жертвами Красных Кхмеров, которые рассматривали всех образованных людей в качестве потенциальных врагов режима.

После вьетнамской интервенции и свержения Красных Кхмеров в 1979 году власти Народной республики Кампучия стали постепенно возобновлять работу школы. Лицей был официально открыт 21 января 1980 года как Школа Пномдаунпень. После восстановления монархии в 1993 году руководство школы обратилось к министерству образования с просьбой вернуть учебному заведению историческое название — Лицей Сисовата.

Известные выпускники 

 Иенг Сари
 Иенг Тирит
 Кхиеу Сампхан
 Кхиеу Поннари
 Нгуен Тхи Бинь
 Нородом Монинеат Сианук
 Нород Юванеат
 Салот Сар
 Сам Рейнгси
 Нхек Тиулонг

Ссылки 
Lycée Sisowath Alumni and Friends of Lycée Sisowath

Образование в Камбодже